

Dolci
Cassata – dolce tipico siciliano

Persone
Francesco Cassata – calciatore italiano

Altro
Cassata di Oplontis